Tomáš Filippi (* 4. května 1992 Rychnov nad Kněžnou) je český hokejista.

Hráčská kariéra

Ocenění a úspěchy 
 2019 ČHL - Nejlepší střelec v playoff
 2021 ČHL - Nejlepší hráč na vhazování
 2022 ČHL - Nejlepší hráč na vhazování

Prvenství

ČHL 
 Debut - 14. září 2012 (Rytíři Kladno proti Bílí Tygři Liberec)
 První asistence - 28. září 2012 (Bílí Tygři Liberec proti PSG Zlín)
 První gól - 7. října 2012 (HC Dynamo Pardubice proti Bílí Tygři Liberec, brankáři Dušanu Salfickému)

KHL 
 Debut - 25. srpna 2015 (Barys Astana proti Metallurg Magnitogorsk)
 První asistence - 25. srpna 2015 (Barys Astana proti Metallurg Magnitogorsk)
 První gól - 20. září 2015 (Metallurg Magnitogorsk proti Metallurg Novokuzněck, brankáři Filipu Novotnému)

Klubová statistika 

| 2010/11
| Québec Remparts
| QMJHL
| 62||27||29||56||16
| 18||5||10||15||12
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2011/12
| Baie-Comeau Drakkar
| QMJHL
| 60||19||34||53||48
| 8||1||8||9||8
|-
| 2012/13
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 51||10||15||25||20
| 6||0||3||3||2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/14
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 38||11||10||21||18
| 3||0||0||0||4
|-
| 2013/14
| HC Benátky nad Jizerou‎
| 1.ČHL
| 1||1||0||0||10
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2014/15
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 52||16||24||40||42
| 5||0||5||5||12
|-
| 2015/16
| Metallurg Magnitogorsk
| KHL
| 60||10||20||30||30
| 23||5||4||9||10
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2016/17||Metallurg Magnitogorsk||KHL||58||8||17||25||18||18||4||3||7||8
|-
|2017/18||Metallurg Magnitogorsk||KHL||25||6||11||17||10||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/18||Bílí Tygři Liberec||ČHL||4||0||3||3||4||10||3||5||8||34
|-
|2018/19||Amur Chabarovsk||KHL||10||2||2||4||2||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/19||Bílí Tygři Liberec||ČHL||31||10||15||25||34||17||7||3||10||10
|-
| 2019/20||Bílí Tygři Liberec||ČHL||24||8||11||19||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2019/20||Metallurg Magnitogorsk||KHL||23||5||7||12||6||—||—||—||—||—
|-
|2020/21||Bílí Tygři Liberec||ČHL||22||6||10||16||10||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2021/22||Bílí Tygři Liberec||ČHL||50||21||19||40||28||6||1||5||6||4
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
! 272!!82!!107!!189!!162
! 47!!11!!21!!32!!66
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v KHL
! 153!!26!!50!!76!!60
! 41!!9!!7!!16!!18
|}

Reprezentace 

| 2010
| Česko 18
| MS-18
| 6||1||1||2||4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| 2012
| Česko 20
| MSJ
| 6||4||0||4||2
|-
| 2016
| Česko
| MS
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
! 12
! 5
! 1
! 6
! 6
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
! 8
! 0
! 0
! 0
! 0
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 
 

Aktivní lední hokejisté
Čeští hokejoví útočníci
Čeští hokejoví reprezentanti
Hráči HC Benátky nad Jizerou
Hráči HC Liberec
Hokejisté KHL
Hokejisté Quebec Major Junior Hockey League
Vítězové Gagarinova poháru
Narození 4. května
Narození v roce 1992
Narození v Rychnově nad Kněžnou
Žijící lidé
Muži